Avelino est un patronyme, prénom ou toponyme pouvant désigner: 
Forme portugaise d'Abel, venant de l'hébreu , Hevel, signifiant « fragilité, évanescence ».

Patronyme
Andrés Avelino Cáceres (1836-1923), président du Pérou
Eduardo Avelino Magaña (né en 1984), archer olympien mexicain
José Avelino (1890-1986), homme politique philippin
Paulo Avelino (né en 1988), acteur et modèle philippin

Prénom
Avelino Acosta (1917-2008), footballeur paraguayen
Avelino Arredondo, assassin uruguayen
Avelino Asprilla (né en 1981), joueur de baseball panaméen
Avelino Cachafeiro (1899-1972), musicien espagnol
Avelino Coelho da Silva, homme politique du Timor oriental
Avelino Gomez, jockey cubain
Avelino González-Claudio, activiste indépendantiste portoricain
Avelino Lopes (né en 1974), footballeur angolais
Avelino Martins (1905-????), footballeur portugais

Toponyme

Avelino Lopes, municipalité de l'État de Piauí
Pedro Avelino, municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
Senador Georgino Avelino, municipalité de l'État du Rio Grande do Norte

Autre
Avelino Gomez Memorial Award, récompense annuelle remise à un jockey canadien
Estádio Avelino Ferreira Torres, stade situé à Marco de Canaveses au Portugal

Voir aussi 

 Avellino, ville italienne située dans la province d'Avellino
 Province d'Avellino, province italienne dans la région de la Campanie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme